Butike steht für:
 Boutique
 Budike